Iron County kan syfta på flera olika amerikanska countyn

 Iron County, Michigan 
 Iron County, Missouri 
 Iron County, Utah 
 Iron County, Wisconsin